Maestro, regente de uma orquestra ou coro.
 Austin Maestro, modelo de automóvel.
 Recanto Maestro, distrito  de São João do Polêsine, no Rio Grande do Sul.
 Mastercard Maestro, cartão de débito operado internacionalmente pela Mastercard.
 Maestros (Quadrinhos), História em quadrinhos da editora Image Comics

Desambiguação